Centromyrmex sellaris longiventris é uma espécie de inseto do gênero Centromyrmex, pertencente à família Formicidae.

Referências 

Formicidae
Espécies descritas em 1919